Gran Turismo steht für: 

 Gran Turismo, ein Sportwagentyp
 BMW 3er Gran Turismo, Schräghecklimousine von BMW
 BMW 5er Gran Turismo, Schräghecklimousine von BMW
 Gran Turismo (Spieleserie), eine Autorennsimulation von Sony

GranTurismo oder Granturismo steht für: 

 Maserati GranTurismo, Coupe von Maserati
 Lancia Granturismo Stilnovo, Konzeptfahrzeug von Lancia
 Vespa Granturismo, siehe Vespa GTS #Erste Serie, GT